«Better Than Today» () — песня, написанная и спродюсированная Nerina Pallot и Andy Chatterly для «Buckminster Fuller EP» Pallot (2009 г.). Затем песня была переспродюсирована Pallot, Chatterly и Stuart Price для одиннадцатого студийного альбома Кайли Миноуг Aphrodite и выпущена в качестве третьего сингла 6 декабря 2010 года.

Критика 

Сингл «Better Than Today» получил положительные отзывы критиков, многие похвалили песню за её кантри и танцевальный стиль. Издание Entertainment Weekly назвало её самым необычным треком из альбома, а PopMatters назвали её «сахарным бумом». BBC Music назвал «Better Than Today» «удачным техно-кантри», создающим «впечатление танцующих киборгов».

Позиции в чартах 
За четыре недели пребывания в чарте Великобритании сингл уже успел выйти за пределы лучшей сотни и снова войти в чарт (1 неделя — 67 место, 2 неделя — 114 место, 3 неделя — 40 место, 4 неделя — 63 место). На данный момент наивысшей строчкой для «Better Than Today» является 40 место.

Музыкальное видео 
Премьера видеоклипа на «Better Than Today» состоялась 19 ноября 2010 года. Режиссёром ролика выступила сама Кайли Миноуг, при участии её креативного директора Уильяма Бейкера. В начале клипа Кайли танцует на сцене, на которой также присутствуют танцовщицы с погонами из перьев на плечах и гитаристы в шлемах из игры Pac-Man, в то время как экраны демонстрируют проекции из этой игры. Хореография основана на танце из американского турне певицы «For You, For Me Tour». Во время припева Кайли танцует около усилителей.

Список композиций 

 CD сингл #1
 «Better Than Today» — 3:26
 «Can't Get You Out of My Head» (BBC Live Lounge Version) — 3:16

 CD сингл #2
 «Better Than Today» — 3:26
 «Better Than Today» (Bills & Hurr Remix) — 8:36
 «Better Than Today» (The Japanese Popstars Mix) — 6:45
 «Get Outta My Way» (BBC Live Lounge Version) — 3:40

 7" сингл
 «Better Than Today» — 3:26
 «Better Than Today» (Bills & Hurr Remix Edit) — 3:47

 Amazon цифровой формат EP
 «Better Than Today» — 3:26
 «Better Than Today» (Bills & Hurr Remix Edit) — 3:47
 «Better Than Today» (The Japanese Popstars Mix) — 6:45
 «All the Lovers» (BBC Live Lounge Version) — 3:33

 iTunes цифровой формат EP
 «Better Than Today» — 3:26
 «Better Than Today» (Bills & Hurr Remix Edit) — 3:47
 «Better Than Today» (The Japanese Popstars Mix) — 6:45
 «Better Than Today» (Monarchy 'Kylie Through the Wormhole' Remix) — 8:13
 «All the Lovers» (BBC Live Lounge Version) — 3:33

Примечания 

Песни Кайли Миноуг
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs